Brighton puede referirse a:

Lugares 
Reino Unido
 Brighton, poblado costero situado en la costa sur de Inglaterra.
 New Brighton (Merseyside), localidad del condado de Merseyside.
 Royal Pavilion (o Brighton Pavilion), antigua residencia real en Brighton, Inglaterra. 
 Brighton Pier, muelle de recreo en Brighton, condado de Sussex, Inglaterra.
 Universidad de Brighton, universidad británica en Brighton.

Estados Unidos
 Brighton (Alabama), ciudad del condado de Jefferson, Alabama.
 Brighton (Colorado), ciudad en el condado de Adams, Colorado.
 Brighton (Illinois), villa en el condado de Macoupin, Illinois.
 Brighton (Iowa), ciudad en el condado de Washington, Iowa.
 Brighton Plantation, plantación en el condado de Somerset, Maine.
 Brighton (Míchigan), ciudad en el condado de Livingston, Míchigan.
 New Brighton (Minnesota), ciudad en el condado de Ramsey, Minnesota. 
 Brighton (condado de Franklin, Nueva York), pueblo en el condado de Franklin, estado de Nueva York.
 Brighton (condado de Monroe, Nueva York), pueblo  en el condado de Monroe, estado de Nueva York.
 Brighton (aldea), lugar designado por el censo en el condado de Monroe, estado de Nueva York.
 New Brighton (Pensilvania), borough en el condado de Beaver, Pensilvania.
 Brighton (Tennessee), pueblo en el condado de Tipton, Tennessee.
 Brighton (Vermont), pueblo en el condado de Essex, Vermont.
 Brighton (condado de Kenosha, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Kenosha en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Brighton (condado de Marathon, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Marathon en el estado estadounidense de Wisconsin.
 Municipio de Brighton , varios en Estados Unidos.
 Brighton antiguo municipio  uno de los barrios de la ciudad de Boston en  Massachusetts.

Deporte 
 Brighton & Hove Albion Football Club, club de fútbol inglés, con sede en Brighton.
 New Brighton Tower Football Club
 Tom Brighton, futbolista escocés.

Arte y espectáculos 

Artes visuales
 Escuela de Brighton, grupo de cineastas y fotógrafos ingleses que sentaron las bases para el lenguaje cinematográfico en la ciudad inglesa de Brighton.
 Brighton Sheffield, personaje de ficción de la serie televisiva The Nanny.
Música
 Brighton 64, grupo español de pop-rock.
 Brighton Rock, canción de la banda británica Queen.

Transporte 
 Línea Brighton, línea de tránsito rápido de la División B del metro de la ciudad de Nueva York en Brooklyn.
 Brighton Beach (línea Brighton), estación en la línea Brighton del metro de la ciudad de Nueva York.